Jobez est un patronyme porté notamment par :

 Alphonse Jobez (1813-1893), homme politique français ;
 Jean-Emmanuel Jobez (1775-1828), homme politique français ;
 Henri Jobez (1865-1931), ingénieur et homme politique français.

Homonymie de patronyme